Helgoland térségében több tengeri és légi ütközet zajlott:

 Helgolandi csata (1849), német–dán tengeri ütközet az első schleswig-holsteini háború idején
 Helgolandi csata (1864), a porosz-osztrák–dán tengeri ütközet a második schleswig-holsteini háború idején
 Első helgolandi csata (1914), angol–német tengeri ütközet az első világháború idején
 Második helgolandi csata (1917), angol–német tengeri ütközet az első világháború idején
 Helgolandi légi csata (1939), angol–német légicsata a második világháború idején